Wadley peut faire référence à :

Patronymes 

  (1914–1981), journaliste anglais.
 Louise Wadley, réalisatrice, productrice et scénariste de cinéma australienne.
 Lyn Wadley, archéologue sud-africaine.
  (1920 – 1981), ingénieur sud-africain.
 Shangela Laquifa Wadley (1981- ), acteur américain.
 Veronica Wadley (1952-), journaliste britannique, actuelle rédactrice en chef du quotidien Evening Standard.

Toponymes 

 Wadley (Alabama), ville américaine d'Alabama ;
 Wadley (Géorgie), ville américaine de Géorgie.